Капюшон

 Капюшон — предмет одежды.
 Капюшон — часть клитора.
 Капюшон — разрастание десны над нижним зубом мудрости, нередко требующее иссечения.